Sadok – imię męskie pochodzenia hebrajskiego, oznaczające "słuszny", "sprawiedliwy", "prawidłowy". Patronem tego imienia jest bł. Sadok, polski mnich z Sandomierza, zamordowany wraz z 48 towarzyszami w czasie najazdu Tatarów w 1259 lub 1260 roku.

Sadok imieniny obchodzi 2 czerwca.

Znani Sadokowie 

 Sadok – biblijny arcykapłan izraelski
 bł. Sadok z Sandomierza
 Sadok Barącz
 Sadok Sassi

Męskie imiona semickie